Festa di sant'Antonio di Padova – festa di Palmi
 Festa di sant'Antonio da Padova – festa di Collepasso
 Festa di sant'Antonio da Padova – festa di Taurianova
 Festa di Sant'Antonio di Padova – festa di Afragola

 Processione dei Ceri parte delle celebrazioni per Sant'Antonio a Rieti

Pagine correlate 
Processione di Sant'Antonio